Het tennistoernooi US Open werd in 2000 bij de vrouwen voor de 114e keer gehouden. De als derde geplaatste Amerikaanse Venus Williams won het toernooi voor de eerste keer door in de finale haar als tweede geplaatste landgenote Lindsay Davenport met 6-4 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2000